Menétrey ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Catherine Menétrey-Savary (* 1938), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Lutgarde Menétrey (1845–1919), Schweizer Zisterzienserin, Trappistin und Äbtissin
 Martin Menétrey (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler